Парусник кресфонтес (), — одна из самых больших бабочек Северной Америки из семейства парусников (Papilionidae).

Внешний вид 
Размах крыльев варьирует от 9,5 до 14 см у самцов и от 11 до 15 см у самок.

Нижняя поверхность крыльев чёрная, с примечательной диагональной жёлтой полосой поперёк передних крыльев и жёлтой окантовкой по краям задних крыльев. Вентральные поверхности крыльев большей частью жёлтые.

Как и другие представители семейства, этот парусник имеет «хвостики» на задних крыльях, что отразилось в английском названии этого и схожих с ним видов —  («ласточкин хвост»).

Образ жизни 
Гусеницы также кормятся листьями цитрусовых растений и имеют две эффективные адаптации для защиты от птиц. Если гусеницу потревожить, она выставляет наружу вилкообразную железу (осметерий), испускающую феромоны с резко пахнущим запахом. Кроме того, напоминающая птичий помёт окраска гусеницы делает её незаметной для птиц.

Распространение и классификация 
Распространён в центральной, южной и восточной частях США, в Мексике, Панаме, Колумбии, на Кубе и других островах Карибского моря. Некоторыми авторами выделяется подвид .

Генетика 
Кариотип: 30 хромосом (2n).

Молекулярная генетика
 Депонированные нуклеотидные последовательности в базе данных EntrezNucleotide, GenBank, NCBI, США: 19  (по состоянию на 18 февраля 2015).
 Депонированные последовательности белков в базе данных EntrezProtein, GenBank, NCBI, США: 18  (по состоянию на 18 февраля 2015).

Примечания

Ссылки 
 Papilio cresphontes  на сайте babochki.com 
 Papilio cresphontes на сайте «Butterflies and Moths of North America» Университета штата Монтана (США)
 Papilio cresphontes на сайте «Featured Creatures» Университета Флориды (США)
 Papilio cresphontes  на сайте «Lepidoptera and some other life forms»  Маркку Савелы (Финляндия)
 Фотографии  гусениц и бабочек гигантского парусника на сайте «Macro Photography & Wildlife Photography»  Бориса Крылова (США)

Хвостоносцы
Животные, описанные в 1777 году
Насекомые Северной Америки